Jeekel kan verwijzen naar:

Casimir Albrecht Willem Jeekel (1922–2010), zoöloog
Christiaan Antoon Jeekel (1839–1885), zeeofficier en burgemeester
Hans Jeekel (1954– ) adviseur, ambtenaar, bestuurder en voormalig politicus